Polissena – figura della mitologia greca
Polissena – personaggio dell'opera Radamisto di Händel
 Polissena o Poliscena – antroponimo femminile
 Poliscena – commedia umanistica del 1433, opera di Leonardo Della Serrata
 Polissena – figura del Cristianesimo delle origini attestata da una fonte apocrifa, gli Atti di Santippe e Polissena
 595 Polyxena – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Polyxena